Рябок может обозначать:
 Рябки — род летающих птиц, входящий в состав семейства рябковых
 Рябок, Владимир Самсонович (1914—1942) — советский партизан, Герой Советского Союза